Николай Янковский:
 Янковский, Николай Андреевич (род. 1944) — советский промышленник и украинский политик.
 Янковский, Николай Иванович (1866—1916) — инженер-кораблестроитель, генерал-лейтенант.
 Янковский, Николай Иосифович (род. 1971) — белорусский футболист.
 Янковский, Николай Казимирович (род. 1948) — советский и российский учёный-биолог, академик РАН.